Andrea Morassi (ur. 30 sierpnia 1988 w Tolmezzo) – włoski skoczek narciarski i trener, reprezentant klubu narciarskiego C.S. Forestale. Od 2019 trener reprezentacji Włoch w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
Zaczął uprawiać skoki w wieku siedmiu lat. W Pucharze Kontynentalnym debiutował pod koniec 2004. Zajął wtedy 47. pozycję. W Pucharze Świata zadebiutował w Engelbergu w 2005.

W 2006 zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich na normalnej skoczni w Kranju.

Najwyższe miejsce w konkursie Pucharu Świata zajął 28 stycznia 2007 na skoczni w Oberstdorfie, gdzie był trzeci. 4 lutego 2007 wygrał konkurs Pucharu Kontynentalnego w Pragelato. Na podium konkursów tej rangi stanął także 3 lutego 2007 i 2 grudnia 2007, w obu przypadkach zajmując 3. miejsce w Pragelato.

6 sierpnia 2008 zdobył brązowy medal mistrzostw Włoch w skokach narciarskich na skoczni w Pragelato.

23 listopada 2012 podczas inaugurującego sezon 2012/2013 Pucharu Świata w skokach narciarskich pierwszego w historii konkursu drużyn mieszanych Morassi wraz Eleną Runggaldier, Evelyn Insam i Sebastianem Colloredo zajęli trzecie miejsce, przegrywając z Norwegami (w składzie:Maren Lundby, Tom Hilde, Andersem Bardalem i Anette Sagen) i Japończykami (w składzie: Yūki Itō, Yūta Watase, Sara Takanashi, Taku Takeuchi).

Swój najdłuższy w życiu skok oddał 15 marca 2012 w Planicy i wynosi on 216,5 metra. Wynik ten był przez kilka lat rekordem Włoch w długości skoku narciarskiego.

16 marca 2016 ogłosił zakończenie kariery sportowej wraz z kresem sezonu zimowego.

W sezonie 2018/2019 został asystentem trenera męskiej kadry A reprezentacji Włoch w skokach narciarskich.

W kwietniu 2019 zastąpił Łukasza Kruczka na stanowisku trenera reprezentacji Włoch.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Morassiego na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Morassiego na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Morassiego na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Morassiego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy olimpijczycy
Włoscy skoczkowie narciarscy
Włoscy trenerzy skoków narciarskich
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1988